Cosmopolita – in biologia si dice di una specie o altro taxon presente in tutti i continenti della Terra.
 Cosmopolitismo – corrente filosofica